Chippewa é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Chippewa (Michigan)
 Condado de Chippewa (Minnesota)
 Condado de Chippewa (Wisconsin)

Desambiguação